Сборная Графства Ницца по футболу - национальная футбольная сборная, представляющая Графство Ницца. Сборная образована в 2014 году. Не является ни членом УЕФА, ни ФИФА, но является членом ConIFA. Первый чемпион мира среди непризнанных сборных.

Статистика выступлений

ConIFA World Football Cup

ConIFA European Football Cup

Международные матчи

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница сборной

Ницца
Спорт в Ницце